Schlupfaltar steht für
 Schlupfaltar (Sonsbeck)
 Schlupfaltar (Koppenwall)